Označení USS Philippine Sea nesla v historii amerického námořnictva dvě plavidla:
 USS Philippine Sea (CV-47), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1946–1958
 USS Philippine Sea (CG-58), raketový křižník třídy Ticonderoga sloužící od roku 1989